Э́нди Рид (; 29 июля 1982, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист английского клуба «Ноттингем Форрест». С 2003 по 2013 год выступал за сборную Ирландии. Играет на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Энди Рид — воспитанник футбольных клубов «Черри Орчард» и «Ноттингем Форрест». Дебютировал в главной команде «лесников» 29 ноября 2000 года в матче Первого дивизиона Англии против «Шеффилд Юнайтед», забив один из двух голов в ворота Саймона Трейси.
Всего в первом сезоне полузащитник сыграл 15 матчей (14 в лиге и 1 — в кубке Англии) и забил 2 гола. В сезоне 2002/03 ирландец в составе «Форрест» был близок к выходу в Премьер-лигу, попав в плей-офф второго по статусу английского дивизиона. Первый полуфинальный матч с «Шеффилд Юнайтед» в Ноттингеме завершился вничью 1:1. В ответной встрече после гола Рида на 58-й минуте «лесники» повели 2:0, но за следующие десять минут Майкл Браун и Стив Кабба сравняли счёт, а в дополнительное время «Шеффилд» победил 4:3 не без помощи защитника «Форрест» Деса Уокера, отправившего мяч в собственные ворота.

Сезон 2003/2004 стал для Рида самым результативным в карьере: он забил 13 мячей в 51 матче Первого дивизиона, кубка Англии и кубка лиги. Всего до середины сезона 2004/2005 футболист сыграл за «Ноттингем Форест» в Первом дивизионе 144 матча и забил 21 гол.

В январе 2005 года Энди Рид перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» за 8 миллионов фунтов стерлингов и 5 февраля 2005 года провёл первый в карьере матч в Премьер-лиге (против «Портсмута»).
1 мая 2005 года Рид забил единственный гол за лондонский клуб, поразив ворота нидерландского голкипера «Астон Виллы» Стефана Постмы.
Всего за «Тоттенхэм» футболист сыграл 26 матчей и в по окончании чемпионата 2005/2006 (во втором круге которого он лишь трижды выходил на поле) покинул клуб.

Следующим клубом в карьере Рида стал «Чарльтон Атлетик». В составе «эддикс» полузащитник дебютировал в матче чемпионата с «Вест Хэм Юнайтед» 19 августа 2006 года, заменив во втором тайме встречи Брайана Хьюза.
Гол в ворота «Эвертон», забитый 25 ноября 2006 года, стал для Рида первым в «Чарльтоне» и принёс команде ничью.
В следующем матче футболист вновь поразил ворота соперника, открыв счёт в матче с «Шеффилд Юнайтед» с передачи Даррена Эмброуса.
По итогам сезона «Чарльтон» занял предпоследнее место в чемпионате и выбыл из Премьер-лиги. Отыграв в команде ещё один сезон Энди Рид покинул клуб.

С 2008 по 2011 год Рид был игроком  «Сандерленда». В первом же своём матче за «чёрных котов» ирландец отдал голевую передачу, с которой его соотечественник Дэрил Мерфи поразил ворота «Уиган Атлетик».
Гол, забитый Энди Ридом 29 марта 2008 года в ворота «Вест Хэм Юнайтед», стал для него первым в составе «Сандерленда».
Всего полузащитник сыграл в различных турнирах за «Сандерленд» 80 матчей и забил 6 голов. В сезоне 2010/11 Рид на правах аренды играл за клубы Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкпул», после чего вернулся в свой первый профессиональный футбольный клуб — «Ноттингем Форест».

В сборной 
Энди Рид выступал за молодёжную сборную Ирландии. 18 ноября 2003 года Рид в товарищеском матче с командой Канады дебютировал в главной сборной страны (вместе с Джоном Томпсоном).
18 августа 2004 года полузащитник забил первый гол за национальную команду (в товарищеском матче в ворота Болгарии). 4 сентября 2004 года Рид впервые вышел на поле в рамках отборочного турнира к чемпионату мира (в матче со сборной Кипра) и забил гол в ворота Никоса Панайоту.
В дальнейшем футболист сыграл ещё 7 матчей в отборочном турнире.

В 2006—2007 годах Энди Рид сыграл 6 отборочных матчей к чемпионату Европы, в которых забил 1 гол (15 ноября 2006 года в ворота Федерико Валентини из команды Сан-Марино).
Также на счету полузащитника 1 сыгранный отборочный матч к чемпионату мира—2014. 15 октября 2013 года полузащитник провёл 74 минуты в игре со сборной Казахстана

Статистика

Клубная 

Источники: Soccerbase.com, Footballdatabase.eu

В сборной 

Источник: Eu-football.info

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте Footballdatabase.eu 
 Статистика на сайте NFTeams.com 
 Профиль на сайте Eu-football.info 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкпул»